La Mamma est une pièce de théâtre d'André Roussin (1957).
 La Mamma est une chanson de Robert Gall et Charles Aznavour (1963).
 La Mamma est le surnom d'une œuvre de Gaetano Pesce.

Voir aussi 
 
 La mamma morta est une aria de l'opéra vériste Andrea Chénier d'Umberto Giordano (1896).